Balau (houtsoort), een houtsoort
Bälau, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Het pseudoniem van Carlos Manuel Pires Marques